Rm (Unix)
 Raden Mas (RM), adellijke aanspreektitel in Indonesië
 Rapid manufacturing (RM), het produceren van volledig functionele producten voor de eindgebruiker of componenten door middel van computergestuurde additieve processen.
 Reichsmark, een voormalige Duitse munteenheid
 Royal Marines
 Maleisische ringgit, de officiële Maleisische munteenheid
 bestandstype van RealMedia
 Reto-Romaans
 Rechterlijke Machtiging, in het kader van de Wet verplichte ggz
 Rijksmonument
 Station Roermond
 RM (BTS), Zuid-Koreaanse rapper